Deze Week (radioprogramma)
 Deze Week (streekkrant)